Banyuglugur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Banyuglugur, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Banyuglugur, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar